Kittredge ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred B. Kittredge (1861–1911), US-amerikanischer Politiker
 George W. Kittredge (1805–1881), US-amerikanischer Politiker
 George L. Kittredge (1860–1941), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler
 William Kittredge (* 1932), US-amerikanischer Autor
 William C. Kittredge (1800–1869), US-amerikanischer Politiker und Anwalt

Kittredge bezeichnet außerdem:

 Kittredge (Colorado), einen Ort in den Vereinigten Staaten
 Kittredge (Illinois), einen Ort in den Vereinigten Staaten
 Kit Kittredge: An American Girl, eine US-amerikanische Filmkomödie